Homeward Bound: The Incredible Journey, filme da Disney (1993) exibido em Portugal como Regresso a Casa
 Gui lai, filme chinês (2014) com Gong Li, traduzido em Portugal como Regresso a Casa
 Spider-Man: Homecoming, filme da Marvel (2017) conhecido em Portugal como Homem-Aranha: Regresso a Casa